Mistrík ist der Name folgender Personen:

 Ivan Mistrík (1935–1982), tschechoslowakischer Schauspieler
 Ján Mistrík (* 1942), slowakischer Schauspieler
 Jozef Mistrík (1921–2000), slowakischer Sprach- und Literaturwissenschaftler
 Karol Mistrík (* 1967), slowakischer Diplomat
 Robert Mistrík (* 1966), slowakischer Chemiker und Politiker